Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Jo Durie e Anne Hobbs che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Eva Pfaff 6-4, 7-6(2).

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (finale)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (Campionesse)
 Bettina Bunge /  Chris Evert (semifinali)
 Andrea Jaeger /  Mary Lou Daniels (secondo turno)

 Kathy Horvath /  Yvonne Vermaak (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek /  Paula Smith (quarti di finale)
 Ivanna Madruga-Osses /  Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1983